The Life of Pablo is het zevende studioalbum van Kanye West. De verschijning van het album stond gepland op 11 februari 2016 maar doordat West op het laatste moment muziek wilde toevoegen werd dit verschoven naar 14 februari. Het album werd uitgebracht door GOOD Music en Def Jam.

Tracklist 

Muziekalbum uit 2016
Muziekalbum van Kanye West